Александр Александрович Бабенко () — советский и российский государственный и хозяйственный деятель. Член ЦК КПСС (1989—1990), кандидат в члены ЦК КПСС (1986—1989). Депутат Верховного Совета РСФСР 11 созыва.

Биография 
В 1952 году окончил с медалью среднюю школу в Саратове.
В 1957 году окончил факультет промышленного и гражданского строительства Саратовского автомобильно-дорожного института.

 1957—1958 — мастер треста «Сталинградметаллургстрой», в управлении «Алюминстрой» г. Сталинграда на строительстве Сталинградского алюминиевого завода (СталАЗ).
 1958—1962 — прораб, начальник участка, главный инженер, начальник СМУ-4 треста № 1 «Саратовхимтяжстрой», г. Саратов.
 1962—1967 — главный инженер треста, заместитель начальника Главного управления «Красноярск-леспромстрой» (с 1963 «Главкрасноярскстрой»), пос. Макланово (г. Лесосибирск).
 1967—1971 — управляющий трестом «Ачинскалюминстрой» (строительство Ачинского глинозёмного комбината), г. Ачинск.
 1971—1974 — первый заместитель начальника Главного управления «Главкрасноярскстрой», г. Красноярск.
 1974—1977 — начальник комбината «Электрометаллургстрой» в г. Старый Оскол (Белгородская обл.), член коллегии Министерства строительства предприятий тяжёлой индустрии СССР.
 1977—1983 — заместитель, первый заместитель министра строительства предприятий тяжёлой индустрии СССР.
 1983—1986 — министр строительства СССР в районах Дальнего Востока и Забайкалья.
 1986—1989 — министр строительства в восточных районах СССР.
 1989—1990 — заместитель Председателя Совмина РСФСР, с апреля 1989 г. член ЦК КПСС.
 1990—1998 — заместитель, первый заместитель министра строительства РФ и председателя Госстроя РФ.
 С 1998 года первый вице-президент АО «Росгражданреконструкция».
Почётный член Российской инженерной академии. Почётный член Российской академии архитектуры и строительных наук.

Награды 
 орден Ленина
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени
 премия Совета Министров СССР

Примечания

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник /Сост. В. И. Ивкин. — , 1999. — ISBN 5-8243-0014-3
 Министры советской эпохи. Бабенко Александр Александрович 

Министры строительства СССР
Члены ЦК КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Выпускники Саратовского технического университета
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XIX конференции КПСС
Почётные члены РААСН